Forge ist der Familienname folgender Personen:

 Andrew Forge (1923–2002), englischer Künstler
 Jean Forge, Pseudonym von Jan Fethke (1903–1980), deutsch-polnischer Filmregisseur
 Tobias Forge (* 1981), schwedischer Rockmusiker

Forge als Begriff in der Software-Entwicklung
 Forge (Software)

Forge bezeichnet als Ort:

 Clifton Forge, diverse US-amerikanische Städte
 Valley Forge, Ausbildungslager im Amerikanischen Unabhängigkeitskrieg
 USS Valley Forge (CG-50), ein ehemaliger Lenkwaffenkreuzer der US-Navy
 Forge Islands, Inselgruppe im Wilhelm-Archipel, Antarktis

Siehe auch:

 Forges
 La Forge (Begriffsklärung)
 Deforge